Новоталовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Красногорском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Талый.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 633 человека, в том числе 316 мужчин и 317 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Луговое,
 село Мануильское,
 посёлок Талый.

Примечания 

Сельские поселения Красногорского района Алтайского края